Лави:

Фамилия 
 Лави, Ализа (род. 1964) — израильский педагог и политик, депутат кнессета 19-го и 20-го созыва.
 Лави, Генрих (де) — лектор французского языка в Московском университете.
 Лави, Далия (урождённая Далия Левинбук; 1942—2017) — израильская актриса, певица и модель.
 Лави, Вейкко (; 1912—1996) — финский писатель, поэт.
 Лави, Нета (род. 1996) — израильский футболист.
 Лави, Орен (; род. 1976) — израильский певец, драматург, композитор и театральный режиссёр.
 Лави, Рафи (; 1937—2007) — израильский художник, график, фотохудожник, преподаватель изобразительного искусства, музыкальный критик (классическая музыка) и журналист-искусствовед.

Населённые пункты 
 Лави () — кибуц, расположенный в Северном округе Израиля.
 Лави — деревня в Эстонии.

Прочее 
 «Лави» (, «молодой лев») — опытный образец истребителя, созданный компанией IAI.
 Лави — язык бахнарской ветви австроазиатской семьи.